est la formule brute de plusieurs isomères.

 Aldéhyde
 fluorène-1-carbaldéhyde, numéro CAS 
 fluorène-2-carbaldéhyde, numéro CAS 
 fluorène-3-carbaldéhyde, numéro CAS 
 fluorène-4-carbaldéhyde, numéro CAS 
 fluorène-9-carbaldéhyde, numéro CAS 

 Cétène
 diphénylcétène, numéro CAS 

 Cétone
 anthrone, numéro CAS 
 1-(biphényl[n-2-yl)éthan-1-one, numéro CAS 
 1-(biphénylèn-2-yl)éthan-1-one, numéro CAS 
 2,2-diphényléthèn-1-one, numéro CAS 
 1-méthyl-9H-fluorèn-9-one, numéro CAS 
 2-méthyl-9H-fluorèn-9-one, numéro CAS 
 3-méthyl-9H-fluorèn-9-one, numéro CAS 
 4-méthyl-9H-fluorèn-9-one, numéro CAS 

 Alcool
 1-anthrol, numéro CAS 
 2-anthrol, numéro CAS 
 9-anthrol, numéro CAS 
 phénanthrèn-1-ol, numéro CAS 
 phénanthrén-2-ol, numéro CAS 
 phénanthrén-3-ol, numéro CAS 
 phénanthrén-4-ol, numéro CAS 
 phénanthrén-9-ol, numéro CAS 

 Ether
 2-phényl-1-benzofuran, numéro CAS 
 3-phényl-1-benzofuran, numéro CAS 
 4-phényl-1-benzofuran, numéro CAS 
 5-phényl-1-benzofuran, numéro CAS 
 6-phényl-1-benzofuran, numéro CAS 
 7-phényl-1-benzofuran, numéro CAS 
 2-oxatricyclo[9.4.0.0^{3,8}]pentadéca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaène, numéro CAS 

 Éthynyle
 1-éthynyl-2-phénoxybenzène, numéro CAS 
 1-éthynyl-3-phénoxybenzène, numéro CAS 
 1-éthynyl-4-phénoxybenzène, numéro CAS